Достанко Николай Евкович ( — ) — ведущий белорусский советский журналист, учёный, кандидат исторических наук (1967 г.). Основатель и первый заведующий кафедрой теории и практики радиовещания и телевидения на факультете журналистики БГУ (1967-1975), которая в 1974 году была переименована в кафедру телевидения и радиовещания.

Биография 
Родился в 1917 году в деревне Обчин, Любанского р-на Минской области в крестьянской семье.

В годы войны 
С первых дней войны остался в тылу врага. Создал и руководил подпольной партийно-комсомольской группой. Когда стало невозможным дальнейшее пребывание на подпольной работе, был отозван в партизанскую зону. 

Участник Великой Отечественной войны.

С начала 1941 года был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации Телеханского райкома партии и редактором районной газеты в п. Телеханы, позже участник Слуцкого подпольного райкома КП(б)Б.

С июля 1941 года связной группы, а затем партизанского отряда Н.Н. Розова в 64-ой бригаде им. Чкалова.
С сентября 1942 г. — партизан отряда М.М.Громова.

С 1943 г. был редактором, а позже руководил изданием слуцкой районной газеты «Народный мститель». Всего в тылу врага было выпущено 78 номеров газеты общим тиражом 37 300 экз. В 1943 г. — 53 номера, в 1944 — 25. Последний номер вышел 25 июня 1944 г. Также было выдано 72 000 экз. листовок.

В номере за 1 января 1944 г. помещено сообщение, что в типографии «Народного мстителя» вышла книга стихов А. Астрейко «Слуцкий пояс». Издание было хорошо художественно оформлено партизанами С. Золотым и С. Беляевым. Это уникальный во всей тогдашней поэзии сборник. Самые лучшие стихи (их 22) были собраны в отдельное издание. После боевой схватки с врагом партизаны заполучили бумагу, вырезали деревянные заставки, вместо краски использовали ваксу с сажей.

Издание начиналось посвящением автора: «Посвящаю Слуцким партизанам бригады имени Чкалова». Предисловие к сборнику написал секретарь Слуцкого подпольного районного комитета КП(б)Б И. Кононович. В книге помещены такие стихи, как «Беларусь-партизанка», «Время расплаты», «Песня разведчика», «Вперёд» и др.

После войны 
В послевоенные годы работал:

 заместителем главного редактора бобруйской областной газеты «Бабруйскае жыццё»;
 редактор газеты «Чырвоная Змена»;
 собственным корреспондентом газеты «Известия» по БССР;
 корреспондентом центральных изданий;
 корреспондентом Всесоюзного радио;
 редактором «Настаўніцкай газеты» (1955–1968).

Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1967 году в Москве защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук.

В 1969 году получил звание доцента. Старший научный сотрудник Института истории АН БССР.

Награды 
Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом «Знак Почета» и медалями.

Научная деятельность 
Он исследовал проблемы становления, развития и роли белорусской печати, становление и роль телевидения социалистических стран. Изучал публицистическое творчество В. Хоружей, П. Головача, а и др.

Опубликованные работы:

Примечания 

 Интернет-портал «Партизаны Беларуси» (оцифрованные документы Национального архива Республики Беларусь по истории партизанского движения)

Журналисты СССР
Журналисты по алфавиту
Журналисты Белоруссии
Преподаватели Белорусского государственного университета
Партизаны Белоруссии
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизанское движение в Белоруссии во время Великой Отечественной войны